GGR est un sigle qui peut désigner :
 Greater Germanic Reich (en français, Grand Reich germanique), l’entité politique que le régime national-socialiste du Troisième Reich tenta de créer en Europe durant la Seconde Guerre mondiale.

GGR est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Garowe, un aéroport situé à Garowe, en Somalie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports